Louis de Joyeuse, né vers 1450, mort le  au château de Saint-Lambert en Rethélois, fut comte de Chartres, seigneur de Bouthéon, Bansac, Saint-Geniez, Rochefort, La Roche-sur-Yon et Champigny. Il fonda la branche des Joyeuse, comtes de Grandpré.

Il était le fils de Tanneguy de Joyeuse, vicomte de Joyeuse, et de Blanche de Tournon. Il avait pour frères aînés le vicomte Guillaume Ier et l'évêque Charles.

Biographie 
Selon le Père Anselme, Louis fut conseiller et chambellan des rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII.

À partir de 1477, pendant la minorité de son beau-frère, le comte François de Bourbon-Vendôme, il assura sa tutelle, celle des autres enfants de feu le comte Jean VIII, ainsi que le gouvernement du comté de Vendôme.

Louis fut également lieutenant au gouvernement de Paris, Île-de-France, Senlis, Beauvoisis, Vermandois, Champagne, et Brie. Il fut gouverneur de Mouzon et de Beaumont-en-Argonne. Le roi Louis XI lui donna la seigneurie de Marvejols et La Roche-sur-Yon en 1481.

Famille 
Louis épousa, le , Jeanne de Bourbon-Vendôme (1460-1487), dame de Rémalard, Préaux et La Roche-sur-Yon, fille aînée de Jean VIII et d'Isabelle de Beauvau, dame de La Roche-sur-Yon. Ils eurent :
 François, seigneur de Bouthéon et de Préaux, marié le  à Anne de Gaste, fille de Louis de Gaste et Alix de Saporis. Ils eurent :
 Jeanne, dame de Bouthéon, mariée à Claude de Saint-Chamond († 1521) puis, le  à François de Montmorin-Saint-Hérem.

 Anne, mariée le  à Gabriel de Levis, baron de Couzan, bailli du Forez.

Veuf, il se remaria à Isabeau de Hallwin (Halluin), comtesse de Grandpré, fille de Jean de Hallwin (Halluin) et de Jeanne de la Clite, dame de Commines (Jeanne de La Clyte-Commynes descendait des anciens comtes de Grandpré). Ils eurent :
 Robert, comte de Grandpré, marié le  avec Marguerite de Barbançon, dame de Montgobert, issue des anciens comtes de Grandpré,
 Jean, abbé de la Honce et de Belleval (ou Belval),
 Madeleine, femme de Jean d'Illiers, baron des Adrets, gouverneur de Vendôme.

Ancêtres

Armoiries

Notes et références 

Maison de Joyeuse
Comte de Vendôme
Décès en mars 1498
Date de naissance non renseignée (XVe siècle)
Décès dans la province de Champagne